Моніка Селеш і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Жюлі Алар-Декюжі і Чанда Рубін з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (півфінал)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Toyota Princess Cup 1997 Doubles Draw

Toyota Princess Cup
Тур WTA 1997